Рогец () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Оре. Подчиняется управлению Эльбе-Хайде.  Население составляет 2214 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,86 км². Официальный код  —  15 3 62 076.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт